Игра Рипли (Ripley's Game)
 Игра Рипли (роман) — роман Патриции Хайсмит.
 Игра Рипли (фильм) — фильм Лилианы Кавани, экранизация романа Хайсмит.